Анту́риум отли́чный, Антуриум величественный () — многолетнее травянистое вечнозелёное растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Наземные и эпифитные растения, хемиэпифиты.

Листья 50—60 см длиной, 40—50 см шириной, глубоко сердцевидные, кожистые, оливково-зелёные, с более светлыми жилками. Черешок четырёхгранный, узкокрылатый, 25—35 см длиной.

Покрывало зелёное или ярко-красное, лиловатое, 15—20 см длиной, 4 см шириной. Ось соцветия 50—60 см длиной, слабо крылатая.

Распространение 
Растёт в тропических влажных лесах, в Андах Колумбии.

Примечания

Ссылки 
 Anthurium magnificum в базе данных Королевских ботанических садов в Кью 

Антуриум
Флора Южной Америки
Комнатные растения